Каракетов — карачаевская фамилия. Известные носители:
 Каракетов, Исса Заурбекович (1900-1942) — карачаевский поэт.
 Каракетов, Юнус Кеккезович (1919-1944) — Герой Российской Федерации.